Ernst Erich Buder oder Ernst-Erich Buder ist der Name folgender Personen:

* Ernst Erich Buder (Komponist) (1896–1962), deutscher Komponist
 Ernst-Erich Buder (Schauspieler) (1937–2022), deutscher Schauspieler